ADD puede referirse a:

 Trastorno por déficit de atención, por las siglas de uno de los nombres que ha recibido en inglés (Attention Deficit Disorder).

 Advanced Dungeons & Dragons. Abreviado en AD&D es una reedición del juego de rol Dungeons & Dragons, a su vez abreviado a menudo en D&D.

 Aeropuerto Internacional Bole (Etiopía), por su código IATA.

 

Siglas